Теплушка:

 Теплушка — деревня в Смоленской области России.
 Теплушка — товарный вагон с печкой, для перевозки людей.
 Теплушка — река в Ставропольском крае.
Теплушка — ватник
Теплушка - тепловое реле для защиты электродвигателя